Енді Роач (; 22 серпня 1973, м. Маттаван, США) — американський хокеїст, захисник.

Життєпис 
Перші професійні кроки захисник почав у «Ватерлоо Блекгокс» (Хокейна ліга США), чотири сезони відіграв за університетську команду штату Мічиган (НКАА), у 24 роки дебютував у ІХЛ «Сан-Антоніо Драгонс» далі були «Лонг-Біч Айс-Догс» та «Юта Грізліс».

У сезоні 1999/2000 змінив США на Німеччину, а саме «Крефельдські Пінгвіни». Чотири роки відіграв у складі «Адлер Мангейм», здобувши титул чемпіона Німеччини у 2001 році.

Сезон 2004/05 провів за швейцарський клуб Лозанна, правда завершив цей сезон у клубі АХЛ «Пеорія Райвермен». В наступномі сезоні Енді провів п'ять матчів за клуб НХЛ Сент-Луїс Блюз, решту часу провів за «Пеорія Райвермен» та ЦСК Лайонс.

З 2006 по 2010 роки Енді грав у складі берлінського клубу Айсберен Берлін та тричі став чемпіоном Німеччини. Завершив свою кар'єру в сезоні 2011/12 відігравши два сезони за ДЕГ Метро Старс.

У складі національної збірної США брав участь у двох чемпіонатах світу 2004 та 2005 років, провів 16 ігор.

Нагороди та досягнення 
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»
2006 чемпіон Німеччини у складі «Айсберен Берлін»
2008 чемпіон Німеччини у складі «Айсберен Берлін»
2009 чемпіон Німеччини у складі «Айсберен Берлін»

Статистика

Посилання 
 Профіль на hockeydb  
 Профіль на eurohockey  
 Профіль на eliteprospects  

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Спортсмени з Мічигану